Ельвіра Олександрівна Гаврилова ( 26 березня 1989, Миколаїв, Українська РСР) — українська журналістка, продюсер, громадська діячка, дизайнер. Головний редактор журналу Financoff (колишній «Деньги плюс»), авторка і власниця бренду жіночого одягу Elvira Gavrilova. Засновниця і організаторка Всеукраїнського рейтингового проекту «Топ-100. Гордість України».

Біографія 
Ельвіра Гаврилова народилася 26 березня 1989 року в Миколаєві, Україні. Батько — підприємець, мати — економіст.

Закінчивши школу, вступила до Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (частина комплексу «Києво-Могилянська академія») на факультет політичних наук. Отримала ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародні відносини» в 2012 році.

У 2015 році заснувала бренд жіночого одягу Elvira Gavrilova.

У березні 2016 року Ельвіра Гаврилова зайняла посаду головного редактора газети «Деньги плюс», яка під її керівництвом поступово змінила формат на товстий глянсовий журнал і назву — на Financoff.

У 2018 році стартував перший продюсерський проект Ельвіри «Топ-100 Гордість України». На цей час він діє за чотирма номінаціями: чоловіки, жінки, діти і компанії.

По слідах «Топ-100. Майбутнє України. Діти» запущений проект «Освіта у Великій Британії»,першими учасниками якого стали діти-переможці топу, а також «Особистий бренд», в рамках якого Ельвіра Гаврилова особисто продюсує обраних переможців топів дітей, чоловіків і жінок.

Наприкінці того ж 2018 року Ельвіра Гаврилова дебютує як арт-продюсер. 7 грудня 2018 року відкривається організована нею виставка художника Костянтина Скопцова.

В 2019-му продюсер активно працює над популяризацією проекту «Гордість і Краса України» за межами України. Заявлена мета: привернути міжнародну увагу до талановитих українців і українських брендів. Зокрема, щоб познайомитися з переможцями «Топ-100. Майбутнє України. Діти», до Одеси приїхали Олександр Занзер — бельгійський продюсер; Іраклі Макацарія — продюсер з Грузії.

Fashion-діяльність 
Модний дім Elvira Gavrilova заснований у 2015 році. Спеціалізація Дому: жіночий одяг та аксесуари, що підкреслюють «жіночність та розкіш жінки».

 Комплект від Elvira Gavrilova з прозорої шифонової блузки і чорної спідниці-олівець увійшов у топ кращих образів тижня моди Odessa Fashion Week 2017 по версії журналу L'Officiel.

 Колекція Autumn/Winter 17-18 увійшла в десятку кращих українського сезону за версією HDFashion & LifeStyle.

 Навесні 2018 року під час 17-го сезону Odessa Fashion Day у показі Ельвіри Гаврилової як співдизайнер взяла участь співачка СолоХа. Чорно-бежеві тони колекції Elvira Gavrilova SS 2018 доповнили яскраві головні убори, створені Солохою.

Крім роботи над своїм власним брендом, Ельвіра Гаврилова відома активною діяльністю на популяризацію української моди в цілому. Так, в 2017—2018 роках вона влаштувала серію «сніданків у сукнях» в Одесі. Эльвіра — постійна гостя Одеського міжнародного кінофестивалю, зокрема червоної доріжки, де демонструє вбрання власної марки, а також й сукні «колег за цехом». В 2019 році в якості амбасадора української моди відзначилася на відкритті Каннського кінофестивалю.

Топ-100 Гордість України 
Ідея проекту виникла з бажання Ельвіри просувати «український бренд» і, зокрема, престиж українських жінок в світі. Про це вона заявила на прес-конференції в УНІАН.

Робота над пілотним рейтингом успішних українських жінок «Гордість та краса України» почалася в 2017 році під егідою журналу «Деньги плюс», а 16 березня 2018-го в Одесі пройшла церемонія нагородження 50 фіналісток. Серед них: Ірина Білик, Ольга Сумська, Марина Кінах, Римма Зюбіна, Юлія Гершун.

Гала-концерт «Майбутнє України. Діти» пройшов 8 червня 2018 року в Одесі, завершивши роботу над першим щорічним рейтингом талановитих дітей України.

Церемонія нагородження фіналістів первшого рейтингу «Основа економіки України. Компанії» пройшла 23 листопада 2018 року.

Презентація першого рейтингу непересічних чоловіків України відбулася 22 березня 2019-го року, разом з другим рейтингом жінок України. Церемонія пройшла в Одеському національному театрі опери та балета та викликала великий резонанс в суспільстві та ЗМІ, ставши одним з найбільш епатажних і обговорюваних подій українського світського життя 2019-го року.

Надалі планується також реалізація топів готелів та ресторанів. Згідно концепції Ельвіри Гаврилової, в цілому всі шість топів: жінки, чоловіки, діти, компанії, ресторани і готелі мають презентувати український бренд в світі. Все те, чим Україна може пишатись: люди, а також підприємницький хист та гостинність як найяскравіші риси менталітету.

Elledgy 
Elledgy (Éлледжі) — творчий псевдонім Ельвіри, під яким вона дебютувала як співачка в січні 2020 року. Музичний трек і кліп Love me Long були представлені публіці у ютюбі, в соцмережах і міжнародних стрімінгових сервісах.

Благодійна діяльність 
Ельвіра Гаврилова є засновником і генеральним директором благодійного проекту «Помоги». Особисто вона організовує благодійні вечори для допомоги хворим дітям.

У 2018 році Ельвірою запущено проект Charity calendar. Це благодійний календар, участь в зйомках до якого беруть бізнесмени, політики, спортсмени та зірки шоу-бізнесу разом з талановитими дітьми. Гроші від продажу надходять на рахунок школи-інтернату № 97 для дітей з вадами слуху в Чорноморці.

Примітки 

Уродженці Миколаєва
Українські модельєри
Українські дизайнерки
Українські продюсери